Liebenstein peut faire référence à :
 Liebenstein, commune allemande de l'arrondissement de l'Ilm, en Thuringe ;
 Bad Liebenstein, ville allemande de l'arrondissement de la Wartburg, en Thuringe ;
 le château de Liebenstein, à Kamp-Bornhofen (Rhénanie-Palatinat).